Crkvine je lahko:
 Crkvine, Mladenovac (Srbija)
 Crkvine, Tutin (Srbija)
 Crkvine, Črna gora